Кинг-стрит — Олд-Таун () — надземная пересадочная станция Вашингтонгского метро на Синей линии и Жёлтой линии. В период 1983–2011 года называлась Кинг-стрит. Она представлена одной платформой: островной. Станция обслуживается . Расположена в независимом городе Александрия на пересечении Кинг-стрит и Коммонуэлс-авеню. Средний ежедневный пассажиропоток — 8 242 (на 2005 год).

Станция была открыта 17 декабря 1983 года.

Открытие станции было совмещено с завершением строительства ж/д линии длиной 6,8 км, соединяющей Национальный аэропорт и Хантингтон (округ Фэрфакс) и открытием станций Брэддок-роуд, Эйзенхауэр-авеню и Хантингтон. До 1991 года линия обслуживалась только Жёлтой линией, до продления Синей линии от станции Национальный аэропорт к Ван-Дорн-стрит.

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 WMATA: King Street – Old Town Station
 StationMasters Online: King Street – Old Town Station 
 The Schumin Web Transit Center: King Street – Old Town Station
 south entrance from Google Maps Street View
 King Street entrance from Google Maps Street View
 Commonwealth Avenue entrance from Google Maps Street View

Станции Жёлтой линии (Вашингтонского метрополитена)
Станции Синей линии (Вашингтонского метрополитена)
Станции Вашингтонского метрополитена в Виргинии